Zumbrägel ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Zumbrägel (1938–2021), deutscher Politiker (CDU)
 Timm Zumbrägel, bekannt als Snaga (* 1978), deutscher Rapper